Il singolare del Dallas Tennis Classic 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Frank Dancevic era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha superato le qualificazioni.

Jürgen Melzer ha battuto in finale Denis Kudla 6–4, 2–6, 6–1.

Teste di serie

  Marcos Baghdatis (Primo turno, ritiro)
  Thomaz Bellucci (primo turno)
  Denis Istomin (quarti di finale)
  Viktor Troicki (secondo turno)

  Jürgen Melzer (Campione)
  David Goffin (secondo turno)
  Alejandro Falla (secondo turno)
  Lukáš Rosol (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Dallas Tennis Classic 2013
ATP Challenger Tour 2013